FS1, tot 1991 de afkorting van de Oostenrijkse tv-zender ORF eins
Yamaha FS1, een bromfiets van het merk Yamaha